R1 (België), de Kleine Ring van Antwerpen
 R20 (België), de Kleine Ring van Brussel
 R36 (België), de Kleine Ring van Kortrijk 
 R40 (België), de Kleine Ring van Gent
 R50 (België), de Kleine Ring van Bergen
 R51 (België), de Kleine Ring van Charleroi
 R70 (België), de Kleine Ring van Hasselt